В УЕФА используются три различные рейтинговые системы:
 Рейтинг национальных сборных (The coefficient of the national teams);
 Рейтинг футбольных ассоциаций (The coefficient of national association);
 Рейтинг футбольных клубов (The coefficient of football clubs).

Рейтинг национальных сборных 
Рейтинг национальных сборных также называют европейским рейтингом сборных. Ранее учитывался при жеребьёвке в квалификационную и финальную часть чемпионата Европы. Последний турнир, где описанный рейтинг использовался при жеребьёвке — Лига наций УЕФА 2018/2019. Начиная с отборочного турнира на Евро 2020 для этих целей используется итоговый рейтинг Лиги наций УЕФА.

База для расчёта 
В расчёт берутся все матчи сборной, сыгранные в официальных играх на ЧЕ и ЧМ, как в квалификационной, так и финальной части турнира. В отличие от рейтинга сборных ФИФА, товарищеские матчи не учитываются.

В расчёт рейтинга берутся выступления в пяти периодах, трёх квалификационных и двух финальных частях последних прошедших турниров. Финальная и квалификационная часть одного турнира считается циклом, а последний отборочный турнир называется полуциклом.
 Пример: из чего будет рассчитываться рейтинг национальных сборных при жеребьёвке на чемпионате Европы 2016 года:

Для расчёта рейтинга в квалификационной части будут использоваться:
 Результаты ЧМ 2010 квалификационная и финальная часть (первый цикл)
 Результаты ЧЕ 2012 квалификационная и финальная часть (второй цикл)
 Результаты ЧМ 2014 квалификационная часть (полуцикл)

Для расчёта рейтинга в финальной части будут использоваться:
 Результаты ЧЕ 2012 квалификационная и финальная часть (первый цикл)
 Результаты ЧМ 2014 квалификационная и финальная часть (второй цикл)
 Результаты ЧЕ 2016 квалификационная часть (полуцикл)

Расчёт 
 Очки за игру
За каждую игру в квалификационной или финальной части турнира сборная получает очки следующим образом:
 10 000 очков каждой сборной независимо от результата.
 За победу начисляется 30 000 очков, а за ничью 10 000.
 За каждый забитый гол в основное и дополнительное время команда получает 501 очко, а за каждый пропущенный гол теряет 500 очков.
 Если матч заканчивается серией пенальти, то команды получают ещё по 10 000 очков. Победитель серии дополнительно получает 10 000 очков. Голы, забитые в серии пенальти, не учитываются.

 Пример: сборная A выиграла у сборной B со счетом 4:1.

 Бонусные очки
За участие в квалификационной и финальной части турнира ЧЕ или ЧМ сборная получает бонусные баллы, которые не зависят от итогов матча. Сумма бонусных очков представлена в таблице:

 Расчёт очков в цикле или полуцикле
Все очки, набранные сборной в течение цикла или полуцикла, суммируются и делятся на количество сыгранных матчей. Для сборных, которые не прошли в финальную часть чемпионата, очки, набранные за квалификационный период, считаются как очки, набранные за цикл.

Временной фактор
Для каждого цикла и полуцикла установлены свои весовые коэффициенты. Так, для второго цикла и полуцикла весовой коэффициент равен 2, а коэффициент первого цикла равен 1.

Подсчёт рейтинга сборной
Для получения рейтинга сборной берут очки, набранные в каждом цикле (или полуцикле), и умножают на соответствующий весовой коэффициент. Полученные значения складывают и делят на 5 (сумма весовых коэффициентов, в данном случае он рассчитан как 2+2+1=5).

На основании этого подсчёта составляется таблица рейтинга сборных.

Особые случаи 
 Для ассоциаций, которые не участвовали в некоторых циклах в соответствующем отчётном периоде, берутся в учёт только те циклы (и/или полуцикл), в которых они приняли участие, с соответствующими весовыми коэффициентами. Полученный результат делится на сумму весовых коэффициентов, которые брались в расчёт.
 В случае, когда ассоциация являлась хозяином финальной части ЧМ или ЧЕ в первом или во втором цикле, очки для квалификационной части этого круга берутся из предыдущего. То есть, если ассоциация была хозяином ЧЕ, то очки берутся из квалификационной части предыдущего ЧМ, и наоборот.
 В случае, когда ассоциация является хозяином финальной части ЧМ или ЧЕ и не принимает участие в квалификационной части (то есть в полуцикле), то для подсчёта рейтинга берётся только первый и второй цикл.

Таблица рейтингов национальных сборных 
 По состоянию на 11 октября 2017 года:

Рейтинг футбольных ассоциаций

Правила начисления очков 
Рейтинг каждой ассоциации рассчитывается УЕФА на основании выступления команд этой страны в европейских кубковых турнирах на протяжении пятилетнего периода. В течение этого периода каждая команда получает:
 2 очка в случае победы;
 1 очко в случае ничьей.

Начиная с 1999 года, эти очки делятся на два в случае, если они заработаны в квалификационных раундах, то есть:
 1 очко в случае победы;
 0,5 очка за ничейный результат.

Кроме этого, начисляются бонусные очки:
 По 1 очку даётся в случае выхода команды в четвертьфинал, полуфинал и финал в европейских кубках;
 4 очка за выход в групповую стадию Лиги чемпионов (до 1996 года — 2 очка, с 1997 по 2003 — 1 очко, c 2004 по 2008 — 3 очка);
 5 очков в случае выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов (до 2008 года — 1 очко).
 В расчёт берутся только сыгранные матчи (технические поражения не учитываются). Матчи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчёте коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован по результатам игры в основное и дополнительное время.

Для расчёта рейтинга ассоциации все очки, набранные клубами, принявшими участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, складываются, и результат делится на количество клубов от этой ассоциации.

Рейтинг страны представляет собой сумму коэффициентов страны за предыдущие 5 лет. Чтобы определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, используется рейтинг за прошлый год, так как каждая страна должна знать в начале сезона, сколько мест ей причитается.

Таблица представительства стран 
Следующая таблица показывает количество команд, представляющих страну, и начало их выступления в еврокубках в период сезонов 2021/2022 − 2023/2024 в зависимости от положения страны в рейтинге УЕФА. Рейтинг не включает в себя Лихтенштейн.

 Если победители евротурниров предыдущего сезона обеспечили себе место в еврокубках через свои национальные чемпионаты или кубки, то происходят незначительные сдвиги, вследствие которых некоторые команды стартуют в еврокубках на раунд позже, чем указано в таблице.
 До сезона 2014/2015 годов в Лиге чемпионов не могло быть заявлено более четырёх клубов от одной страны. Если Лигу выигрывал представитель одной из трёх первых стран в рейтинге, не попавший при этом в следующий розыгрыш через национальный чемпионат, команда, занявшая четвёртое место в чемпионате этой страны, стартовала в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов. Это правило действует с 2005 года (до этого национальная ассоциация сама выбирала, кому участвовать в Лиге чемпионов — победителю прошлого розыгрыша или четвёртой команде чемпионата страны), когда УЕФА в виде исключения позволила пяти английским клубам участвовать в розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира (победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» начал следующий розыгрыш с первого квалификационного раунда). С сезона 2014/2015 годов победитель Лиги Европы автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов (первый раз такой командой стала испанская «Севилья»).

Текущий рейтинг 
 По состоянию на 4 ноября 2022 года:

Рейтинг команд 
В своей деятельности УЕФА использует пятисезонный и десятисезонный рейтинги клубов.

Пятисезонный рейтинг 
Данный рейтинг используется для посева команд при жеребьёвках с целью не допустить встречи сильных команд на ранних стадиях евротурниров. До 1999 года с этой целью подсчитывались отношения числа набранных командой очков к количеству сыгранных ею матчей, суммировавшиеся затем по последним 5 сезонам.

До сезона 2018/2019 пятисезонный коэффициент команды представлял собой сумму 5 коэффициентов команды за предыдущие 5 лет. В свою очередь сезонный коэффициент команды вычисляется как сумма очков, набранных этой командой в еврокубках за сезон (включая бонусные очки и исключая очки, набранные в квалификационных раундах), плюс 20 % от коэффициента страны. До 2004 года вклад коэффициента страны равнялся 50 %, до 2008 года — 33 %.

Начиная с сезона 2018/2019 пятисезонный коэффициент команды равен максимуму из:
 суммы очков, набранных этой командой в еврокубках за последние пять сезонов (включая бонусные очки и исключая очки, набранные в квалификационных раундах);
 20 % от коэффициента страны за тот же период.

Бонусные очки 
Очки, набранные клубом в предварительных раундах и учитываемые в коэффициентах стран, в рейтинге клуба не учитываются. Однако, в зависимости от достигнутого раунда, клубам начисляется определённое количество бонусных очков, идущими в зачёт коэффициента клуба.

Размеры бонусов (начиная с сезона 2018/2019), в зависимости от стадии, на которой клуб окончил участие в Лиге Европы:
 0.5 — предварительный раунд;
 1 — первый квалификационный раунд;
 1.5 — второй квалификационный раунд;
 2 — третий квалификационный раунд;
 2.5 раунд плей-офф.

Кроме того, каждому клубу, прошедшему в групповую стадию Лиги Европы, гарантировано начисление минимум трех очков в зачёт коэффициента клуба. То есть, клубу могут быть начислены до 3 бонусных очков по завершении групповой стадии.

Текущий рейтинг 
 30 лучших клубов по состоянию на 25 августа 2022 года:

Лучший клуб за период 
 Клубы, занимавшие первое место в рейтинге за последние 5 сезонов, перечислены по годам

'''Количество первых мест занятых клубом

Десятисезонный рейтинг 
Данный рейтинг используется при распределении доходов клубов от участия в еврокубках.

Вычисляется десятисезонный рейтинг аналогично пятисезонному, только с использованием десятилетнего периода. Кроме того, за выигранные трофеи клубы получают дополнительные бонусные очки:

См. также 
 Рейтинг клубов КОНМЕБОЛ

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЕФА
Спортивные рейтинги